Léon Foucault, físic
Pèndol de Foucault
 Michel Foucault, filòsof

Vegeu també 
 Charles de Foucauld, explorador del Marroc, religiós catòlic i sacerdot